Bistrița steht für Orts- und Gewässernamen in Rumänien:

 Bistrița (dt. Bistritz), eine Stadt im Nordosten von Siebenbürgen im Kreis Bistrița-Năsăud (Bistritz oder Nösen) im Nordosten Siebenbürgens
 Bistrița (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Bistrița (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Bistrița (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Bistrița Bârgăului, Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud
 Bistrița Bârgăului Fabrici, Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud 
 Bistrița Nouă, Dorf im Kreis Olt

 Bistrița (Sereth) (deutsch Bistritz oder Bistritza), ein rechter Nebenfluss des Sereth 
 Bistrița (Șieu) (deutsch Bistritz), ein rechter Nebenfluss des Șieu

Siehe auch:
 Bystritza (hier auch zur Etymologie)
 Bystřice, Bystřička (tschechisch)
 Bystrica, Vydrica, Bystrička (slowakisch)
 Bystrzyca (polnisch)
 Bistrica (slowenisch, kroatisch, serbisch und mazedonisch)
 Bistriza (bulgarisch)
 Bystryzja (ukrainisch)
 Beszterce (ungarisch)
 Bistricë (albanisch)
 Bistritz, Bistrzitz, Feistritz, Wistritz (deutsch)